Malone-Porter
 Malone (Flórida)
 Malone (Nova Iorque)
 Malone (Texas)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos